Клъстер зелен транспорт (КЗТ) е сдружение с нестопанска цел, което обединява усилията на фирмите в транспортния бранш за развитие на интермодалния транспорт в България и съпътващите го дейности. Основен приоритет за КЗТ е интегриране на националните интермодални превози и терминали в международните интермодални мрежи, както и популяризиране на зелените транспортни коридори в България.

История 
Клъстерът е учреден в края на 2011 г. под името Клъстър Зелен Товарен Транспорт (КЗТТ) със седалище в град София. Основни инициатори са Любомир Сяров – управител на фирма „Еколоджистикс“, която оперира интермодалния терминал на гара Яна край София, и проф. д-р Симеон Ананиев от ВТУ „Тодор Каблешков“.

Някои от проектите в които КЗТ взема активно участие са интегриране на фериботните комплекси (ЖП Варна и РоРо Бургас) и българските черноморски контейнерни терминали със съществуващия вътрешен комби-терминал в София в единна транспортна верига, както и разширяване на товаропотоците от трети страни за фидерните и фериботни оператори.

Членове и партньори 
В клъстера участват едни от най-големите български транспортни и спедиторски компании – параходствата БМФ и БРП, които държат интермодалните терминали в Пристанище Бургас и Видин, авто превозвачи СОМАТ и „Дискордиа“, както и жп превозвачи DB Schenker Rail България, Българска железопътна компания, „Булмаркет ДМ“ ООД и др.

Източници

Външни препратки 
 КЗТ

Организации в София
Транспорт в България
Логистика
Икономически организации